Владимир Дубовик:
 Дубовик, Владимир Александрович (1903—1987) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Дубовик, Владимир Анатольевич (род. 1950) — российский учёный-агроном, бывший ректор РГАЗУ.
 Дубовик, Владимир Михайлович (род. 1938) — советский и российский инженер-физик.